JoJo puede referirse a:

Personas 

 JoJo Billingsley (1952-2010), fue una cantante estadounidense.
 Jojo Moyes (1969), es una periodista y novelista romántica británica.
 JoJo (cantante) (1990), es una cantautora estadounidense de Pop/R&B.
 JoJo Offerman (1994), es una luchadora profesional, valet, anunciadora del ring, y cantante estadounidense.
 Jojo Kiss (1996), es una actriz pornográfica estadounidense.
 JoJo Siwa (2003), es una bailarina, cantante y actriz estadounidense.

Música 
 JoJo (álbum), álbum de la cantante estadounidense JoJo.

Manga 
 JoJo's Bizarre Adventure  (ジョジョの奇妙な冒険 JoJo no Kimyō na Bōken?, lit. La extraña aventura de JoJo) es una serie de manga escrita e ilustrada por Hirohiko Araki.

Personajes ficticios 

 Jonathan Joestar, Jonathan "JoJo" Joestar, personaje principal de JoJo's Bizarre Adventure en Phantom Blood. 
 Joseph Joestar, Joseph "JoJo" Joestar, personaje principal de JoJo's Bizarre Adventure en Battle Tendency.
 Jotaro Kujo, Jotaro "JoJo" Kujo, personaje principal de JoJo's Bizarre Adventure en Stardust Crusaders.